Дасплетоза́вр () — род плотоядных тероподовых динозавров из семейства тираннозаврид, обитавших во времена позднемеловой эпохи ( назад) на территории Северной Америки. К роду относят типовой вид , остатки которого были обнаружены на территории канадской провинции Альберта, а также  и  из отложений штата Монтана (США). Кроме того, иногда выделяется альбертский вид , первоначально описанный в самостоятельном роде Thanatotheristes.

Дасплетозавр тесно связан с более крупным и поздним тираннозавром. Как и другие тираннозавриды, дасплетозавр был крупным тяжёлым хищником с десятками острых зубов и короткими передними конечностями (хотя и более длинными, чем у родственных родов).

Вероятно, хищник располагался на вершине пищевой цепи, охотясь на цератопсов, таких как Centrosaurus, и гадрозавров, например Hypacrosaurus. В некоторых регионах дасплетозавр соседствовал с другим тираннозавридом — горгозавром, что может быть объяснено разделением экологических ниш. Несмотря на редкость обнаружения окаменелостей относительно других представителей своего семейства, имеющиеся образцы позволяют составить весьма полную картину о социальном поведении, питании и образе жизни животного.

Обнаружение и этимология 

Голотип Daspletosaurus torosus (CMN 8506) представляет собой частичный скелет, состоящий из черепа, плечевой кости, передних конечностей, таза, бедренной кости, а также позвонки всех отделов позвоночника, в том числе 11 хвостовых. Он был обнаружен около Стиввилла в провинции Альберта Чарльзом Мортремом Штернбегом в 1921 году, и первоначально отнесён к горгозавру. Только в 1970 году образец был полноценно описан Дейлом Расселом и выделен в отдельный род. Родовое название образовано от 
, эпитет Эринии или Гекаты, и . Видовое название типового вида — torsus — в переводе с греческого означает «мускулистый».

Описание 

Являясь очень большим по отношению к современным хищникам, дасплетозавр был не самым крупным из тираннозаврид. Взрослые особи могли достигать длины 8—9 метров от кончика носа до кончика хвоста. Приблизительная оценка массы динозавра — около 2,5 тонн, варьируется от 1,8 до 3,8 тонн.
Череп дасплетозавра был массивным, мог достигать более 1 метра в длину. Кости черепа были прочными, носовые кости были плотно сращены для увеличения силы укуса. Большие отверстия в черепе снижали его вес. Взрослые особи имели около 60 зубов, они были не очень длинными, зато широкими, в отличие от зубов карнозавров, которые были тонкими как лезвия. Предчелюстные зубы имели D-образное сечение, как и зубы других тираннозавроид. Уникальным череп дасплетозавра делала очень грубая поверхность челюстной кости и мощные гребни, проходившие вокруг глазниц, слёзных костей, посторбитальных и скуловых. Глазницы имели овальную форму, в то время как у других тираннозаврид глазницы напоминали искривлённую букву В.

Дасплетозавр имел ту же самую форму тела, что и все тираннозавриды, с короткой S-образной шеей, поддерживающей массивный череп. Передвигался он на двух ногах, заканчивавшихся четырьмя пальцами, но первый палец был рудиментарным и не соприкасался с землёй. Передние лапы, наоборот, были очень короткими, хотя относительно размеров тела он имеет самые длинные лапы среди тираннозавров. Длинный хвост служил балансиром, центр тяжести приходился на тазовую область.

Изучение черепов дасплетозавра показало, что, в отличие от многих реконструкций, этот и, вероятно другие тираннозавриды не имели губ. Сравнение челюстей современных крокодилов и дасплетозавров демонстрируют сходство структур кости, что предполагает наличие крупных плоских чешуек вдоль края челюсти. Так как структура доходит почти до основания зуба, губы не покрывали зубы, поскольку места для крепления мягких тканей было очень мало.

Филогения 

Приведённая ниже кладограмма отражает результаты филогенетического анализа, проведённого группой учёных под руководством Джареда Вориса ():

Анализ Элиаса Уоршоу и Денвера Фаулера (Warshaw & Fowler, 2022) восстановил род Daspletosaurus как парафилетический. Исследователи воздержались от выделения видов дасплетозавра в самостоятельные монофилетические роды, хотя и не исключили возможность такой ревизии в будущем.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Discussion and specimen list at The Theropod Database.
 Skull image of the Dinosaur Park Formation Daspletosaurus at The Graveyard.

Тираннозавриды
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки